Ceri – frazione del comune italiano di Cerveteri, nella città metropolitana di Roma Capitale
 Ceri – nome ungherese del comune slovacco di Cerovo
 Caer Ceri – antico regno britannico che aveva la sua capitale appunto a Caer Ceri (odierna Cirencester)
 Stefano Ceri – informatico e docente italiano
 Luciano Ceri – cantautore, giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Festa dei Ceri – festa tradizionale di Gubbio

Pagine correlate 

 Cera (disambigua)
 Cere
 Cero